Chromchlorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Chrom und Chlor:

 Chrom(II)-chlorid, CrCl2
 Chrom(III)-chlorid, CrCl3
 Chrom(IV)-chlorid, CrCl4